Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Citi Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az orosz Nagyja Petrova volt, aki ezúttal nem vett részt a versenyen, mivel kvalifikálta magát az egy időben zajló nyári olimpiára.

A tornagyőzelmet a szlovák Magdaléna Rybáriková szerezte meg, a 65 percig tartó fináléban 6–1, 6–1-re legyőzve az első kiemelt Anasztaszija Pavljucsenkovát. Rybáriková az egész verseny során nem veszített játszmát, s Pavljucsenkován kívül az első fordulóban a második kiemelt Chanelle Scheeperst, az elődöntőben pedig a harmadik kiemelt Sloane Stephenst is legyőzte. A szlovák játékos karrierje harmadik WTA-győzelmét aratta, ezt megelőzően 2009-ben Birminghamben, s 2011-ben Memphisben nyert. Egyetlen elveszített döntőjét szintén 2011-ben játszotta Kantonban.

Pavljucsenkova a korábbi három megnyert fináléja után először veszített döntőt WTA-tornán.

Kiemeltek

  Anasztaszija Pavljucsenkova (döntő)
  Chanelle Scheepers (első kör)
  Sloane Stephens (elődöntő)
  Vania King (elődöntő)

<ol start="5">
  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(első kör)
  Iveta Benešová ''(első kör)
  Coco Vandeweghe ''(negyeddöntő)
  Volha Havarcova (második kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 ALT = helyettes
Döntők

Felső ág

Selejtező
Kiemeltek

  Aravane Rezaï (feljutott)
  Michelle Larcher de Brito (feljutott)
  '''Jana Čepelová (feljutott)
  Lauren Davis (második kör)

<ol start="5">
  Alison Riske ''(második kör)
  Tamaryn Hendler ''(első kör)
  Gabriela Paz ''(második kör)
  Jennifer Elie (feljutott)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Aravane Rezaï
 '''

<li>  Jana Čepelová
<li>  Jennifer Elie

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források 
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

N1